Eclipso steht für:

 Eclipso, ein Horror-Comic von DC-Comics aus den 1960er Jahren
 eclipso, ein deutscher E-Mail- und Cloud-Service-Anbieter mit Sitz in Bayreuth